Grahovo est un toponyme qui peut désigner :
en Bosnie-Herzégovine
Grahovo, un village situé dans la municipalité de Velika Kladuša, dans le canton d'Una-Sana et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
au Monténégro
Grahovo, un village situé dans la municipalité de Nikšić ;
Grahovo, un village situé dans la municipalité de Rožaje ;
en Slovénie
Grahovo, un village situé dans la commune de Cerknica.

Voir aussi 
Bosansko Grahovo